In Advance of the Broken Arm kan syfta på:

In Advance of the Broken Arm (konst) – en readymade av Marcel Duchamp från 1915
In Advance of the Broken Arm (album) – ett album av Marnie Stern från 2007